Watsonalla är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Joel Minet 1985. Watsonalla ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Watsonalla